Двадцать первая поправка к Конституции США (1933)

См. также